Lenherr ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Lenherr (* 1948), Schweizer Politiker (FDP)
 Jonas Lenherr (* 1989), Schweizer Freestyle-Skisportler
 Niklaus Lenherr (* 1957), Schweizer Künstler